

Ingegneria 
 Risonanza magnetica nucleare – tecnica di indagine sulla materia, basata sulla misura della precessione dello spin di nuclei dotati di momento magnetico se sottoposti ad un campo magnetico

Medicina 
 Imaging a risonanza magnetica – tecnica di imaging usata prevalentemente a scopi diagnostici, basata sul principio fisico della risonanza magnetica nucleare
 Risonanza magnetica funzionale – tecnica che consiste nell'uso dell'imaging a risonanza magnetica per valutare la funzionalità di un organo o un apparato